Моде́рн (от  — недавний, современный, новый) — многозначное слово.

 Модерн (эпоха модерна) — исторический период (эпоха), соответствующий Новому и/или Новейшему времени, характерные черты этого периода.
 Модерн — стиль в европейском искусстве конца XIX — начала XX веков.
 Модерн — архитектурный стиль, получивший распространение в Европе в конце XIX — начале XX века.
 Танец модерн — одно из направлений современной хореографии.
 «Модерн» — российский глянцевый журнал, посвящённый культуре, искусству, архитектуре и теологии.
 «Модерн» — петербургская радиостанция, выходившая в эфир с 1993 по 2001 г.
 «Модерн» — драматический театр в Москве.